Перегоновка — название населённых пунктов на Украине:

 Перегоновка — село в Обуховском районе Киевской области.
 Перегоновка — село в Голованевском районе Кировоградской области.
 Перегоновка — село в Кобелякском районе Полтавской области.